Кловер има више значења:
 Кловер (Вирџинија)
 Кловер (Јужна Каролина)